Il singolare del torneo di tennis Goiania Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Orsanic che ha battuto in finale Juan Antonio Pino Pérez 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Roberto Jabali (primo turno)
 Alexandre Hocevar (primo turno)
 Mario Tabares (secondo turno)
 Mauro Menezes (primo turno)

 Fernando Roese (quarti di finale)
 Jaime Oncins (secondo turno)
 David Macpherson (primo turno)
 Givaldo Barbosa (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Goiania Challenger 1989